Maria Trost steht für:

 Trösterin der Betrübten, Consolatrix afflictorum, ein Titel der Maria, Mutter Jesu
 Mariatrost, Stadtbezirk von Graz
 Zahlreiche Kirchen mit dem Patrozinium der Maria Consolatrix, siehe Maria-Trost-Kirche
 Klöster mit dem Patrozinium der Maria Consolatrix, siehe Kloster Maria Trost
 Gnadenbild Maria Plain, Gnadenbild Maria Trost, ein Votivgemälde
 Früherer Name des Krankenhauses der Marienschwestern von der Unbefleckten Empfängnis beim Kloster Sankt Augustinus in Berlin-Lankwitz
 Bruderschaft von Maria Trost, eine christliche Bruderschaft